Lucilia fuscipalpis är en tvåvingeart som först beskrevs av Zetterstedt 1845.  Lucilia fuscipalpis ingår i släktet Lucilia och familjen spyflugor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spyflugor
fuscipalpis